Samsung SPH-i500 — смартфон фірми Samsung Electronics.

Схожі моделі 
 Kyocera 7135
 Motorola MS300
 Samsung SCH-E350
 Samsung SPH-A520
 Samsung SCH-A530

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Пошук на сайті Samsung 
 http://www.samsung.com/search/search.asp?qt=Samsung+SPH-i500&la=en&col=wu+ws+download&tabpage=1&radio=1&select=0&x=11&y=11 

i
Смартфони
Смартфони, зняті з виробництва